Si Vuelvo a Nacer (stilat ca (BIA: Si Vuelvo a Nacer (muzica din seria TV)) este al doilea album din seria argentiniană BIA. Albumul a fost lansat pe 8 noiembrie 2019. Disponibil pe platformele de streaming și pe magazine digitale, albumul are 12 melodii dintre care trei sunt noi și două sunt înregistrări din piese deja cunoscute de public

Piese